Marusarz ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Marusarz (1913–1968), polnischer Skisportler
 Stanisław Marusarz (1913–1993), polnischer Skisportler
 Józef Marusarz (1926–1996), polnischer Skisportler
 Wojciech Marusarz (* 1993), polnischer Nordischer Kombinierer